Padilla (gemeente in Bolivia), gemeente in Bolivia
 Padilla (plaats in Bolivia), plaats in Bolivia
 Padilla (Colombia), gemeente in Colombia
 Padilla (Mexico), gemeente in Mexico
 Padilla (geslacht), geslacht springspinnen

personen
 Alex Padilla (1973), Amerikaans politicus
 Carlos Padilla sr. (1910-ca. 1962), Filipijns bokser, filmacteur, -regisseur en -producent
 Carlos Padilla jr. (ca. 1934), Filipijns acteur en boksscheidsrechter
 Carlos Padilla (1944), Filipijns politicus
 Jose Padilla sr. (1888-1945), afgevaardigde en gouverneur van de Filipijnse provincie Bulacan en acteur
 Jose Padilla jr. (1911-1978), Filipijns bokser en acteur; zoon van Jose Padilla sr.